Kirkaldy est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

 (1820-1897), ingénieur écossais
George Willis Kirkaldy (1873-1910), entomologiste anglais
 (1868-1897), golfeur professionnel écossais
Irene Morgan Kirkaldy (1917-2007), personnalité afro-américaine
 (mort en 1556), trésorier écossais
 (1869-1932), professeure universitaire anglaise
 (1910-1973), joueur australien de rugby

Voir aussi

Homonymie de patronyme